Krugmann bezeichnet

 Krugmann-Häuser, Gruppe von denkmalgeschützten Profanbauten in der Krim 1, 2 und 3 in Meinerzhagen im Märkischen Kreis (Nordrhein-Westfalen)
 Historische Brennerei Rönsahl (Ehemalige Brennerei Krugmann)

Siehe auch:
 Krugman